Ocean Pacific - uma indústria fabricante de roupas e acessórios para surf (surfwear) de Irvine, Califórnia, Estados Unidos
Ordem dos Pregadores, (Ordo Prædicatorum, O. P.), também conhecida por Ordem dos Dominicanos ou Ordem Dominicana,
Orçamento Participativo, um mecanismo governamental de democracia participativa
One Piece, mangá de Eiichiro Oda
OP (grupo financeiro) da Finlândia
OP (jogos) gíria em jogos para definir algo overpower

Desambiguações de siglas